Заречье — деревня в Нерехтском районе Костромской области. Входит в состав Волжского сельского поселения.

История 
В 1966 году указом президиума ВС РСФСР деревня Кунятино была переименована в Заречье.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нерехтского района